Under falsk flagg kan avse:

Under falsk flagg (film, 1935) –en svensk film från 1935
Under falsk flagg (film, 1945) – en amerikansk film från 1945

Se även
 Falsk flagg